

Уяздово — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Уяздово — село в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства